La Delta Ethniki 1985-1986 è la 4ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1986-1987
      Retrocesse nei Campionati regionali 1986-1987

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1986-1987
      Retrocesse nei Campionati regionali 1986-1987

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1986-1987
      Retrocesse nei Campionati regionali 1986-1987

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1986-1987
      Retrocesse nei Campionati regionali 1986-1987

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1986-1987
      Retrocesse nei Campionati regionali 1986-1987

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1986-1987
      Retrocesse nei Campionati regionali 1986-1987

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1986-1987
      Retrocesse nei Campionati regionali 1986-1987

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1985
Calcio nel 1986